Timmerflottare kan syfta på:

Timmerflottaren – en skulptur av Runo Lette i parken i Jokkmokk från 1944
Timmerflottare (skulptur) – en skulptur av Fredrik Frisendahl i Ångermanälven i Sollefteå från 1940
Timmerflottning – ett sätt att transportera timmer i strömmande vattendrag